Сезон 2004/2005 — 105-й сезон в клубной истории, а также 74 участие клуба в Высшем испанском дивизионе.

В этом сезоне «Барселона» впервые за шесть лет стала чемпионом Испании, обойдя мадридский «Реал». В Лиге чемпионов каталонцы уступили «Челси», что не позволило им подняться дальше 1/8 финала. А в Кубке Испании клуб вылетел сразу в первом раунде.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Nike.

Основной состав

Трансферы 
Сумма трансфера приводится в евро.

Пришли в клуб 

Общие расходы:  € 58 200 000

Ушли из клуба 

Общие расходы:  € 14 750 000

Ушли в аренду

Итого 
В этом разделе отображаются финансовые расходы клуба на трансферном рынке в евро. Так как не все трансферы открыты общественности, то суммы, показанные в этом разделе приводятся только по данным, опубликованным в СМИ.

Расходы 
Лето:  58 200 000

Зима:  0

Всего:  58 200 000

Доходы 
Лето:  14 750 000

Зима:  0

Всего:  14 750 000

Прибыль 
Лето:  43 450 000

Зима:  0

Всего:  43 450 000

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Ассистенты 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Тактические схемы

Наиболее частый стартовый состав

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Лига чемпионов УЕФА

Групповая стадия

1/8 финала

Кубок Испании

1/32 финала

Примечания

Ссылки 
 FC Barcelona Official Site
 FCBarcelonaweb.co.uk English Speaking FC Barcelona Supporters
 ESPNsoccernet: Barcelona Team Page
 FC Barcelona (Spain) profile
 uefa.com — UEFA Champions League
 Web Oficial de la Liga de Fútbol Profesional
 FIFA.com 
 Federació Catalana de Futbol

2004/2005
Барселона